Clavulina är ett släkte av svampar. Clavulina ingår i familjen Clavulinaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Clavulina